Anthony Cooper ist der Name folgender Personen:

* Anthony Cooper (Fußballspieler) (1893–1974), englischer Fußballspieler